Arwatal ist ein geographischer Name:

 Arwatal, Tal der Orawa (deutsch Arwa) in der Landschaft Orava/Arwa, Žilinský kraj, Slowakei
 Arwatal oder ARWA, nach der ehemals dort ansässigen Textilfirma benannte Siedlung an L 1066/B 298, Gaildorf-Unterrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Arwa